Koryta mohou být:

 1) Koryta (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Koryta (hradiště) – hradiště u stejnojmenné obce
 2) Koryta (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 3) Koryta (Bezděkov) – vesnice v obci Bezděkov v okrese Klatovy
 4) Koryta (Kostelec nad Orlicí) – vesnice v obci Kostelec nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Koryta (Rožmitál na Šumavě) – zaniklá ves na území obce Rožmitál na Šumavě v okrese Český Krumlov

název vodního toku:
 Koryta (potok) – pravostranný přítok Brtnice v okrese Třebíč

…nebo název přírodní rezervace:
 6) Koryta (přírodní rezervace) – v okrese Nový Jičín

Externí odkazy